Il doppio del torneo di tennis Lubeck Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Giorgio Galimberti e Diego Nargiso che hanno battuto in finale Karsten Braasch e Dirk Dier 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Karsten Braasch /  Dirk Dier (finale)
 Marcus Hilpert /  Vaughan Snyman (primo turno)

 Kevin Kim /  Gabriel Trifu (quarti di finale)
 Giorgio Galimberti /  Diego Nargiso (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lubeck Challenger 2000